Дячишин Андрій Миколайович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Дячишин Ігор (? — 1946) — український військовик, сотник УПА, командир куреня «Сивуля».

Примітки